Arkansas Highway 374
 Georgia State Route 374
 Maryland Route 374
 Nevada State Route 374
 New York State Route 374
 Ohio State Route 374
 Pennsylvania Route 374
 Tennessee State Route 374
 Farm to Market Road 374
 Virginia State Route 374
 Wyoming Highway 374